Die Liste Stolpersteine in den Niederlanden informiert über in den Niederlanden verlegte Stolpersteine. Die von dem deutschen Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Die Stolpersteine werden vom Künstler zumeist selbst verlegt. Im Regelfall liegen die Stolpersteine vor dem letzten selbstgewählten Wohnort des Opfers. Stolpersteine werden auf Niederländisch struikelstenen genannt, auf Friesisch hingegen stroffelstiennen.

Geschichte 
Gunter Demnig verlegt seit 2007 regelmäßig Stolpersteine in den Niederlanden. Der ersten Stadt, Borne, in der heute 81 Steine verlegt sind, folgten in rascher Folge zunächst mehr als hundert Städte und Gemeinden mit mehr als 7000 verlegten Stolpersteinen. Anders als in Norwegen gibt es in den Niederlanden keine zentrale Erfassung und Dokumentation aller verlegten Stolpersteine, weshalb bislang nur Schätzungen vorliegen. Die 2019 gegründete Stichting Stolpersteine mit Sitz in Amsterdam hat mit einer systematischen Erfassung auf wissenschaftlicher Basis begonnen, die Zahl der dort verlegten Steine wird auf mehr als 700 geschätzt. Die Stiftung hat ihr Tätigkeitsfeld inzwischen auch auf Utrecht erweitert, wo mehr als hundert Stolpersteine verlegt wurden, und kooperiert mit der Stiftung – Spuren – Gunter Demnig. Jeweils rund 400 Steine finden sich in Hilversum und Rotterdam, 274 in Eindhoven, mindestens 156 in Den Haag. Des Weiteren sind insbesondere Kleinstädte mit systematischer Erfassung ihrer Opfer zu erwähnen: Assen (ungefähr 420), Gouda (298), Oss (270), Schiedam (mit mehr als 150) und Stadskanaal (143).(Stand: Oktober 2021)

Stolpersteinlisten

Weblinks 
 Stolpersteine.eu, Demnigs Website

Einzelnachweise 

!
!